

Espanhóis

Diego Lopes I de Haro (1075–1124) — 8º Senhor da Biscaia
Diego Lopes II de Haro (1165–1214) — 10º Senhor da Biscaia
Diego Lopes III de Haro (????–1254) — 12º Senhor da Biscaia
Diego López de Zúñiga (1510–1564) — sexto Vice-rei do Peru
Diego López de Pacheco, marquês de Vilhena (1599–1653) — Duque de Escalona, Marquês de Vilhena e Conde de Xiquena
Diego López Rodríguez (1981) — futebolista

Outros

Luis Diego López (1974) — futebolista uruguaio
Diego Martín López (1986) — remador argentino

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes